Чапора (река) — река в штате Гоа, Индия
 Чапора (Гоа) — населенный пункт, расположенный на одноименной реке в штате Гоа, Индия